Ел Дулсе има више значења:

 Ел Дулсе (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дулсе (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дулсе (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику